Mita steht für:

 Mita (Inka), Form des öffentlichen Dienstes im Inkareich
 Mita (Tokio), Stadtbezirk in Tokio
 Mita-Linie, Metro in Tokio
 Mita Dōri, Straße in Tokio
 Mita Hills Dam, Staudamm in Sambia
 Asunción Mita, Gemeinde in Guatemala
 hebräisch: der Tod, siehe Tod (Judentum)

Mita ist der Familienname folgender Personen:

 Antrea Mita (* 2005), griechischer Leichtathlet
 Hikaru Mita (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Hirotaka Mita (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Hisao Mita (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Mita (* 1948), japanischer Schriftsteller
 Masayuki Mita (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Merata Mita (1942–2010), neuseeländische Regisseurin und Filmproduzentin
 Munesuke Mita (1937–2022), japanischer Soziologe
 Norifusa Mita (* 1967), japanischer Mangaka
 Ryūsuke Mita (* 1958), japanischer Mangaka
 Sayoko Mita (* 1969), japanische Sportjournalistin und TV-Ansagerin
 Mita Sekisuke (1906–1975), japanischer Philosoph und Ökonom
 Yoshiko Mita (* 1941), japanische Schauspielerin
 Yūko Mita (* 1954), japanische Sprecherin

Siehe auch:
 De Mita
 Mitta